Höhfelden ist der Name folgender Orte:

 Höhfelden (Jagsthausen), Ortsteil von Jagsthausen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Höhfelden (Eiselfing), Ortsteil von Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern